

Ржавчик — хутір, Пристенський район, Курська область
 Ржавчик — селище, Тісульський округ, Кемеровська область

Ржавчик — село, Лозівський район, Харківська область